Сегонзак:

 Сегонзак, Андре де (1884—1974) — французский художник, график и иллюстратор.
 Сегонзак — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент Шаранта.
 Сегонзак — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Сегонзак — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Сегонзак — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта
  — замок XIV века в департаменте Дордонь